Данюшевский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Данюшевский, Давид (1885—1944) — польский шахматист.
 Данюшевский, Израиль Исаакович (1890—1950) — советский педагог.
 Данюшевский, Семён Маркович (1900 — ?) — советский социал-гигиенист, организатор советского здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор.

См. также 

 Данишевский